Saint Caprais désigne au moins deux saints chrétiens :

 Caprais d'Agen († 303), martyr décapité à Agen ; fêté le 20 octobre.
 Caprais de Lérins († 430 ou 433), higoumène (abbé) dans une des îles de Lérins ; fêté le .

Voir aussi

Références